Mitrochin ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Alexandrowitsch Mitrochin (* 1972), russischer Journalist und Historiker
 Sergei Sergejewitsch Mitrochin (* 1963), russischer Politiker und Staatsmann
 Wassili Nikititsch Mitrochin (1922–2004), russischer Oberst des KGB der Sowjetunion

Siehe auch:
 Mitrochin-Archiv, Sammlung handschriftlicher Notizen, die der KGB-Oberst Wassili Nikititsch Mitrochin während seiner 30-jährigen Dienstzeit beim Auslandsgeheimdienst und in der Ersten Hauptverwaltung des KGB anfertigte